Евтим Кузманов Шапкарев е български духовник, деец на късното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Евтим Шапкарев е роден около 1876-1877 година в Охрид, тогава в Османската империя в семейството на видния български етнограф и фолклорист Кузман Шапкарев. Получава добро образование и става български духовник. Участва в борбите за утвърждаване на Българската екзархия в Македония. Служи като дякон на митрополит Методий Старозагорски. След това заминава за Цариград, където участва в управлението на Българската екзархия. След Балканските войни и пропадането на българското църковно дело в разделена между Сърбия и Гърция Македония, Шапкарев се установява в Чирпан, Свободна България, където се жени. Жена му и трите му дъщери умират от туберкулоза и сломен духом Евтим Шапкарев умира в 1927 година в София.

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Родени в Охрид
Починали в София
Евтим
Български имигранти от Македония в София